Мала Учка може бити:

 Мала Учка (Мошћеничка Драга), насељено мјесто у општини Мошћеничка Драга, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Мала Учка (Опатија), насељено мјесто града Опатије, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска